Про-лига Ирана 2009/2010 годов () — 28-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 8 августа 2009 года и закончился 19 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте persianleague.com
 Сезон 2009/10 на сайте iplstats.com
 Чемпионат Ирана на rsssf.com

2009/2010
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2009 году
Спорт в Иране в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010